Певк может означать:
 Певк — река в Республике Коми.
 Певк (певг) — название дерева.